Alexandre Lora (São Paulo, 10 de abril de 1981) é um percussionista, baterista, professor de percussão e pesquisador brasileiro. É irmão do compositor e violinista Douglas Lora.

Discografia 
(2012) Simples Assim (com Trio Brasileiro)
(2012) Música Instrumental Brasileira (participação)
(2011) Ser Feliz (com grupo Caraivana)
(2010) Martian Club (participação)
(2009) Caraivana (com grupo Caraivana)
(2009) Voyage to Vera Cruz (participação)

Ligações externas 
 Trio Brasileiro
 Alexandre Lora no Myspace

Naturais da cidade de São Paulo
Percussionistas do estado de São Paulo
Bateristas do estado de São Paulo
Pesquisadores do Brasil
Professores do estado de São Paulo
Músicos de música popular brasileira